Сабальса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 14,15 км². Население — 266 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Toponimia Oficial de Navarra 

Муниципалитеты Наварры